La puntata è un frammento di un'opera televisiva e – a differenza dell'episodio – non è autoconclusiva né autonoma, bensì a narrazione aperta.

Con puntata si intendono sia le parti di un programma televisivo non di finzione (escludendo il telegiornale, nel cui caso si parla di "edizioni") sia di una fiction televisiva.

I formati della fiction televisiva che sono divisi in puntate sono la miniserie, le soap opera e le telenovela. La narrazione continua di puntata in puntata ininterrottamente, fino alla conclusione della fiction. Questa caratteristica differenzia la puntata dall'episodio, in cui invece la trama o parte di essa vi inizia e vi finisce.

Il primo episodio di una miniserie, un miniserial, una soap opera o una telenovela viene detto episodio pilota (pilot) e ha le stesse funzioni del corrispondente episodico.

Voci correlate 
 Episodio
 Fiction televisiva
 Riassunto delle puntate precedenti

Altri progetti 

Terminologia televisiva
Fiction televisive